Ма́низер — фамилия.

Известные носители:
 
 Манизер, Матвей Генрихович (1891—1966) — советский скульптор.
 Янсон-Манизер, Елена Александровна (1890—1971) — советский художник и скульптор. Жена М. Г. Манизера.
 Манизер, Гуго Матвеевич (1927—2016) — советский и российский художник.
 Манизер, Отто Матвеевич (1929—1987) — советский скульптор.

Художественные династии